Det finns flera personer med namnet Leif Carlsson:

Leif Carlsson (redaktör), född 1930, journalist och kulturredaktör
Leif Carlsson (artist), född 1947
Leif Carlsson (teolog), född 1950
Leif R. Carlsson, född 1957, före detta ishockeyspelare
Leif Carlsson (vissångare), född 1962, vissångare och underhållare
Leif Carlsson (ishockeytränare), född 1965, ishockeytränare och före detta ishockeyspelare